RNU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ranau (Malaysia)
 Russian National Unity – nome con cui è conosciuto in lingua inglese l'Unità Nazionale Russa, partito politico russo